Le terme ligne 115 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 115 de la société nationale des chemins de fer belges
 Ligne 115 des chemins de fer slovaque

115